Curuzu pode referir-se a:
 Estádio Leônidas Sodré de Castro, estádio de futebol de Belém.
 Curuzu (Salvador), bairro de Salvador.